Neighbours from Hell 2: On Vacation () — компьютерная стратегическая игра с элементами головоломки, разработанная австрийской компанией JoWood Productions. Является продолжением игры Neighbours from Hell.

Сюжет 
После событий первой части сосед пытается убежать от Вуди и его пакостей. Он собирается хорошо отдохнуть вместе со своей мамашей, но Вуди отправляется вслед за ним вместе со своей съёмочной группой, чтобы продолжать делать ему пакости и радовать зрителей шоу.

Геймплей 
Геймплей остался практически неизменным с первой части. Было изменено место действия игры. Теперь Вуди должен пакостить соседу на круизном корабле, в Китае, Индии и Мексике. Наблюдая за персонажами из камеры, снимающей телешоу, игрок управляет Вуди с помощью мыши. Суть игры — собирать предметы, разбросанные на карте, и применять их с целью сооружения ловушки для соседа. Существенным отличием стало лишь отсутствие ограничения по времени: время теперь влияет исключительно на набранные очки, но не на успех или неудачу в миссии. Совершив все пакости, игрок получает максимальный результат, но завершить уровень, не набрав минимального результата (который у каждого уровня свой), невозможно. Также можно получать «Оскар», если у соседа на уровне был нервный срыв.

На этот раз игроку придётся обращать своё внимание не только на соседа, но и на его мамашу (тем не менее, если пакость коснётся её, то она накажет своего сына похлопыванием по ягодицам). В отличие от первой части у игрока уже не одна жизнь, а три. В случае, если сосед или его мамаша увидят Вуди, то они его побьют и в буквальном смысле выкинут в другое место, а игрок потеряет одну жизнь. Также в игре присутствует персонаж по имени Ольга, которая не причиняет Вуди никакого вреда и которой симпатизирует сосед, также присутствует сын Ольги, над которым издевается сосед. Вуди по сюжету использует любую возможность, чтобы заставить Ольгу избить соседа.

Отзывы

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры, разработанные в Австрии
Компьютерные игры, разработанные в Германии
Компьютерные игры, локализованные Руссобит-М
Компьютерные игры, изданные Руссобит-М
Компьютерные игры, изданные JoWooD Entertainment
Компьютерные головоломки
Компьютерные стратегические игры
Игры для Windows
Игры для Xbox
Игры для GameCube
Игры для iOS
Игры для Android
Игры для macOS
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры